Llista d'asteroides del 420.001 al 421.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

420001-420100

420101-420200

420201-420300

420301-420400

420401-420500

420501-420600

420601-420700

420701-420800

420801-420900

420901-421000

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (420001)-(425000) (IAU Minor Planet Center)

Llistes d'asteroides (420001-430000)